Baroua steht für:
 Baroua (Fluss), Fluss in der Elfenbeinküste
 Barwa (Niger), Dorf in der Landgemeinde Bosso, Niger

Baroua ist der Familienname von:
 Hamid Baroua (* 1976), deutscher Film- und Fernsehproduzent